Go har flere betydninger:
 Go (brætspil)
 Go (programmeringssprog) – et programmeringssprog skabt ved Google.
 Go! (programmeringssprog) – et programmeringssprog skabt af Francis McCabe.
 GO! (album) - et album med det danske band Love Shop
 Go (band) – En supergruppe fra 1976-77 med Stomu Yamashta, Steve Winwood, Al Di Meola, Klaus Schulze og Michael Shrieve.
 GO! – et radioprogram med Gramsespektrum
 GO Magazine - et dansk ungdomsblad udgivet i 1969-74